Seznam okresů (county) na Floridě.

Externí odkazy 
 

 Okresy na Floridě
Florida